Il presente elenco raccoglie tutti i nomi dei titolari del Ministero degli affari esteri della Lituania, dalla nascita della Repubblica parlamentare nel 1990.

Lista

Linea temporale

Collegamenti esterni 

Esteri
Lituania
Lituania